You're Under Arrest ("sei in arresto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Manga e Anime 
 Sei in arresto! – manga scritto e illustrato da Kōsuke Fujishima
 You're Under Arrest - The Movie – anime tratto dal manga

Musica 
 You're Under Arrest – album di Miles Davis del 1985
 You're Under Arrest – album di Serge Gainsbourg del 1987